La Nationalliga A 1970/71 fue la 74.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Tabla de posiciones

Desempate por el título 
 Grasshopper Club Zürich 4 - 3 (t.s.) FC Basel

Desempate por el descenso 
 FC Sion 1 - 0 FC Fribourg

Referencias 
 RSSSF

1971
Fútbol en 1970
Fútbol en 1971
Suiza en 1970
Suiza en 1971